Це список громад () Чехії, що мають статус статутного міста, міста, або містечка, наданий законом. Станом на 2022 рік у Чехії налічується 27 статутних міст, 582 міст та 231 містечко.

Чисельність населення вказана в дужках і актуальна на січень 2022 року.

Статутні міста 

 Прага (1 275 406)
 Брно (379 466)
 Острава (279 791)
 Пльзень (168 733)
 Ліберець (102 951)
 Оломоуць (99 496)
 Чеські Будейовиці (93 426)
 Градець-Кралове (90 596)
 Усті-над-Лабою (90 378)
 Пардубиці (88 520)
 Злін (72 973)
 Гавіржов (69 084)
 Кладно (66 903)
 Мост (62 866)
 Опава (54 840)
 Фрідек-Містек (53 899)
 Їглава (50 108)
 Карвіна (49 881)
 Теплиці (48 766)
 Дєчін (47 029)
 Хомутов (46 263)
 Карлові Вари (45 500)
 Яблонець-над-Нисою (44 588)
 Простейов (43 055)
 Млада Болеслав (41 868)
 Пршеров (41 404)
 Тржинець (34 222)

Міста

Населення більше 20 тисяч 

 Чеська Липа (36 740)
 Тршебич (34 415)
 Табор (33 410)
 Зноймо (33 370)
 Колін (32 046)
 Пржибрам (31 651)
 Хеб (30 420)
 Пісек (29 814)
 Трутнов (29 430)
 Орлова (28 206)
 Кромержиж (27 838)
 Всетін (25 226)
 Шумперк (24 910)
 Угерске Градіште (24 430)
 Бржецлав (23 943)
 Годонін (23 828)
 Чеський Тешин (23 468)
 Літомержиці (22 950)
 Гавличкув-Брод (22 879)
 Новий Їчин (22 813)
 Хрудім (22 773)
 Крнов (22 665)
 Літвінов (22 482)
 Стракониці (22 214)
 Соколов (22 097)
 Валашке Мезиржичі (21 883)
 Клатови (21 587)
 Копрживниці (21 395)
 Їндржихув Градець (20 774)
 Кутна Гора (20 450)
 Богумін (20 450)
 Ждяр-над-Сазавою (20 338)
 Вишков (20 187)

Населення 10 000–19 999 

 Бероун (19 984)
 Бланско (19 715)
 Мельник (19 472)
 Наход (19 220)
 Їрков (18 945)
 Брандіс-над-Лабою-Стара-Болеслав (18 755)
 Жатець (18 570)
 Кралупи-на-Влтаві (18 189)
 Лоуни (17 760)
 Кадань (17 628)
 Границі (17 495)
 Отроковиці (17 183)
 Бенешов (16 448)
 Світави (16 261)
 Угерський Брод (16 206)
 Ржичани (16 182)
 Рожнов-під-Радгоштем (16 077)
 Йічин (15 871)
 Слани (15 862)
 Нератовиці (15 831)
 Остров (15 822)
 Пельгржимов (15 755)
 Брунталь (15 523)
 Двур-Кралове-над-Лабою (15 170)
 Rakovník (15 142)
 Чеська-Тршебова (15 062)
 Нимбурк (14 780)
 Варнсдорф (14 738)
 Біліна (14 420)
 Подєбради (14 317)
 Клаштерець-над-Огржим (14 190)
 Турнов (14 174)
 Усті-над-Орлиццю (13 936)
 Rokycany (13 826)
 Глучін (13 562)
 Zábřeh (13 281)
 Šternberk (13 144)
 Chodov (12 683)
 Тахов (12 538)
 Roudnice nad Labem (12 506)
 Аш (12 483)
 Чеський Крумлов (12 461)
 Міловиці (12 460)
 Крупка (Чехія) (12 365)
 Jaroměř (12 260)
 Маріанські Лазні (12 237)
 Čelákovice (12 008)
 Високе Мито (12 007)
 Vrchlabí (11 968)
 Босковиці (11 661)
 Нови Бор (11 458)
 Голешов (11 426)
 Влашім (11 357)
 Velké Meziříčí (11 325)
 Унічов (11 066)
 Кийов (10 849)
 Kuřim (10 847)
 Domažlice (10 749)
 Humpolec (10 741)
 Rychnov nad Kněžnou (10 717)
 Румбурк (10 679)
 Sušice (10 662)
 Єсеник (10 658)
 Prachatice (10 588)
 Веселі-над-Моравою (10 577)
 Frenštát pod Radhoštěm (10 569)
 Часлав (10 128)

Населення 5 000–9 999 

 Králův Dvůr (9 995)
 Літомишль (9 914)
 Нове Место-на-Мораві (9 829)
 Frýdlant nad Ostravicí (9 796)
 Jesenice (9 777)
 Ivančice (9 737)
 Lysá nad Labem (9 732)
 Моравська-Тршебова (9 656)
 Litovel (9 567)
 Hlinsko (9 416)
 Lanškroun (9 326)
 Přelouč (9 315)
 Studénka (9 277)
 Tišnov (9 164)
 Nové Město nad Metují (9 132)
 Mohelnice (9 103)
 Chotěboř (8 995)
 Nová Paka (8 857)
 Hostivice (8 777)
 Мніхово Градіштє (8 711)
 Polička (8 710)
 Dobříš (8 707)
 Розтоки (Середньочеський край) (8 611)
 Lovosice (8 605)
 Duchcov (8 589)
 Choceň (8 477)
 Штеті (8 438)
 Пршибор (8 297)
 Hořice (8 274)
 Červený Kostelec (8 229)
 Семіли (8 120)
 Тршебонь (8 092)
 Milevsko (8 033)
 Bystřice pod Hostýnem (7 984)
 Rýmařov (7 969)
 Bystřice nad Pernštejnem (7 835)
 Липник над Бечвоу (7 826)
 Dubí (7 805)
 Týn nad Vltavou (7 804)
 Hrádek nad Nisou (7 704)
 Šlapanice (7 640)
 Rychvald (7 614)
 Нейдек (7 608)
 Штрібро (7 430)
 Мікулов (7 427)
 Benátky nad Jizerou (7 410)
 Petřvald (7 396)
 Фридлант (7 380)
 Біловець (7 341)
 Černošice (7 329)
 Vratimov (7 276)
 Odry (7 274)
 Vimperk (7 255)
 Moravské Budějovice (7 167)
 Броумов (Наход) (7 145)
 Dačice (7 142)
 Napajedla (7 074)
 Český Brod (7 071)
 Úvaly (7 035)
 Sezimovo Ústí (7 018)
 Славков-у-Брна (6 992)
 Kaplice (6 984)
 Nový Bydžov (6 982)
 Nýřany (6 891)
 Hořovice (6 882)
 Vodňany (6 848)
 Soběslav (6 830)
 Седлчани (6 799)
 Летовиці (6 669)
 Přeštice (6 645)
 Краварже (6 601)
 Старе Место (6 552)
 Holice (6 542)
 Kraslice (6 537)
 Гулін (6 533)
 Dobruška (6 518)
 Bučovice (6 510)
 Šenov (6 477)
 Rosice (6 466)
 Летоград (6 377)
 Blatná (6 371)
 Мімонь (6 361)
 Свєтла-над-Сазавою (6 335)
 Veselí nad Lužnicí (6 317)
 Храстава (6 260)
 Podbořany (6 248)
 Dubňany (6 231)
 Slavičín (6 227)
 Odolena Voda (6 163)
 Dobřany (6 128)
 Kostelec nad Orlicí (6 090)
 Mníšek pod Brdy (6 060)
 Hronov (6 032)
 Týniště nad Orlicí (6 001)
 Hustopeče (5 998)
 Tanvald (5 958)
 Žamberk (5 918)
 Železný Brod (5 883)
 Kojetín (5 837)
 Шлукнов (5 721)
 Třebechovice pod Orebem (5 706)
 Týnec nad Sázavou (5 667)
 Rousínov (5 648)
 Třešť (5 625)
 Moravský Krumlov (5 606)
 Vítkov (5 593)
 Nové Strašecí (5 573)
 Chlumec nad Cidlinou (5 561)
 Lomnice nad Popelkou (5 486)
 Фульнек (5 484)
 Úpice (5 468)
 Brumov-Bylnice (5 457)
 Kunovice (5 452)
 Zubří (5 450)
 Градець-над-Моравицею (5 434)
 Strážnice (5 390)
 Hluboká nad Vltavou (5 353)
 Їлемниці (5 352)
 Stochov (5 348)
 Pohořelice (5 312)
 Яблунков (5 284)
 Плана (5 278)
 Modřice (5 263)
 Горні Славков (5 208)
 Starý Plzenec (5 204)
 Тргове-Свіни (5 187)
 Франтішкови Лазнє (5 187)
 Velká Bíteš (5 167)
 Polná (5 147)
 Тельч (5 140)
 Horažďovice (5 113)
 Рудна (5 090)
 Kdyně (5 088)
 Докси (5 081)
 Holýšov (5 075)
 Їлове (5 062)
 Třemošná (5 053)
 Ческа Камениці (5 028)
 Skuteč (5 022)

Населення 2 500–4 999 

 Баков-над-Їзероу (4 967)
 Luhačovice (4 955)
 Česká Skalice (4 945)
 Jílové u Prahy (4 919)
 Бехинє (4 876)
 Horšovský Týn (4 839)
 Валашке-Клобоуке (4 839)
 Vrbno pod Pradědem (4 839)
 Unhošť (4 827)
 Vizovice (4 809)
 Ledeč nad Sázavou (4 808)
 Nýrsko (4 806)
 Pečky (4 771)
 Kosmonosy (4 755)
 Chropyně (4 749)
 Oslavany (4 746)
 Náměšť nad Oslavou (4 723)
 Heřmanův Městec (4 721)
 Бела-под-Бездезем (4 714)
 Zruč nad Sázavou (4 709)
 Protivín (4 687)
 Габартов (4 687)
 Meziboří (4 686)
 Postoloprty (4 644)
 Pacov (4 604)
 Osek (4 596)
 Kynšperk nad Ohří (4 590)
 Вамберк (4 530)
 Vracov (4 513)
 Lišov (4 508)
 Вотиці (4 495)
 Цвіков (4 479)
 Klimkovice (4 469)
 Bystřice (4 456)
 Adamov (4 429)
 Bor (4 403)
 Bojkovice (4 310)
 Бзенець (4 303)
 Planá nad Lužnicí (4 296)
 Hostinné (4 265)
 Глук (4 249)
 Chlumec (4 237)
 Rožmitál pod Třemšínem (4 203)
 Uherský Ostroh (4 178)
 Kostelec nad Labem (4 156)
 Brušperk (4 149)
 Borovany (4 137)
 Nová Role (4 125)
 Blovice (4 114)
 Slatiňany (4 102)
 Horní Bříza (4 091)
 Sezemice (4 062)
 Zdice (4 047)
 Jaroměřice nad Rokytnou (4 032)
 Králíky (4 002)
 Mnichovice (3 964)
 Полиці-над-Метуї (3 961)
 Ємниці (3 958)
 Пршибислав (3 957)
 Rajhrad (3 956)
 Dolní Benešov (3 939)
 Каменіцки Шенов (3 923)
 Пасков (3 830)
 Велке Біловиці (3 818)
 Велешин (3 796)
 Kostelec nad Černými lesy (3 773)
 Brtnice (3 761)
 Větřní (3 758)
 Страж под Ральскем (3 756)
 Smržovka (3 754)
 Fryšták (3 729)
 Volary (3 712)
 Буштєград (3 703)
 Sázava (3 702)
 Яблонне-в-Под'єштеді (3 685)
 Zbýšov (3 684)
 Židlochovice (3 679)
 Rájec-Jestřebí (3 672)
 Нове-Мєсто-под-Смркем (3 663)
 Lom (3 655)
 Dobřichovice (3 651)
 Kamenice nad Lipou (3 634)
 Lázně Bělohrad (3 625)
 Zlaté Hory (3 620)
 Лангжот (3 608)
 Klecany (3 601)
 Řevnice (3 584)
 Toužim (3 582)
 Benešov nad Ploučnicí (3 573)
 Непомук (3 550)
 Velké Opatovice (3 536)
 Stod (3 531)
 Suchdol nad Lužnicí (3 527)
 Velká Bystřice (3 516)
 Štěpánov (3 512)
 Březnice (3 511)
 Dobrovice (3 496)
 Zliv (3 495)
 Їржіков (Дечин) (3 490)
 Valtice (3 488)
 Veverská Bítýška (3 478)
 Štramberk (3 467)
 Libčice nad Vltavou (3 456)
 Чеські Велениці (3 439)
 Lázně Bohdaneč (3 438)
 Město Albrechtice (3 421)
 Libochovice (3 411)
 Kralovice (3 410)
 Красна Ліпа (3 405)
 Újezd u Brna (3 335)
 Staňkov (3 307)
 Libušín (3 281)
 Trmice (3 251)
 Hrušovany nad Jevišovkou (3 245)
 Nová Bystřice (3 192)
 Košťany (3 190)
 Sadská (3 189)
 Chrast (3 138)
 Ždírec nad Doubravou (3 083)
 Uhlířské Janovice (3 077)
 Žacléř (3 058)
 Desná (3 057)
 Opočno (3 053)
 Velké Pavlovice (3 052)
 Loket (3 034)
 Třemošnice (3 021)
 Kaznějov (3 016)
 Miroslav (3 003)
 Břidličná (2 979)
 Smiřice (2 969)
 Hanušovice (2 962)
 Velvary (2 958)
 Подівін (2 954)
 Volyně (2 952)
 Loštice (2 947)
 Hodkovice nad Mohelkou (2 932)
 Morkovice-Slížany (2 922)
 Chvaletice (2 910)
 Teplá (2 909)
 Rtyně v Podkrkonoší (2 904)
 Jablonné nad Orlicí (2 904)
 Ivanovice na Hané (2 893)
 Slušovice (2 892)
 Budišov nad Budišovkou (2 869)
 Spálené Poříčí (2 868)
 Žirovnice (2 868)
 Kostelec na Hané (2 861)
 Sedlec-Prčice (2 860)
 Moravský Beroun (2 860)
 Закупи (Чехія) (2 855)
 Úštěk (2 854)
 Plasy (2 827)
 Распенава (2 825)
 Dolní Bousov (2 814)
 Терезін (2 812)
 Rotava (2 809)
 Jevíčko (2 792)
 Kunštát (2 788)
 Městec Králové (2 784)
 Rychnov u Jablonce nad Nisou (2 756)
 Чески Дуб (2 754)
 Hrádek (2 728)
 Vejprty (2 704)
 Neveklov (2 691)
 Golčův Jeníkov (2 689)
 Konice (2 681)
 Hejnice (2 680)
 Mladá Vožice (2 670)
 Koryčany (2 661)
 Kelč (2 655)
 Velké Hamry (2 637)
 Březová (2 616)
 Javorník (2 607)
 Luže (2 590)
 Nové Sedlo (2 554)
 Vyšší Brod (2 549)
 Рокитниці-над-Їзерою (2 537)
 Rudolfov (2 530)
 Netolice (2 527)
 Chabařovice (2 523)

Population less than 2 500 

 Nové Hrady (2 499)
 Ždánice (2 494)
 Початки (2 465)
 Dolní Kounice (2 461)
 Chýnov (2 459)
 Bohušovice nad Ohří (2 454)
 Zbiroh (2 450)
 Klobouky u Brna (2 426)
 Karolinka (2 426)
 Tovačov (2 411)
 Kryry (2 352)
 Nechanice (2 349)
 Meziměstí (2 334)
 Sobotka (2 318)
 Яхимов (2 315)
 Janovice nad Úhlavou (2 307)
 Slavonice (2 282)
 Вельтруси (2 263)
 Dašice (2 261)
 Plumlov (2 258)
 Horní Benešov (2 246)
 Kardašova Řečice (2 237)
 Mirošov (2 234)
 Nová Včelnice (2 214)
 Жлутиці (2 195)
 Horní Jiřetín (2 195)
 Město Touškov (2 186)
 Solnice (2 186)
 Budyně nad Ohří (2 143)
 Žebrák (2 139)
 Kopidlno (2 136)
 Týnec nad Labem (2 127)
 Ralsko (2 114)
 Pyšely (2 108)
 Borohrádek (2 091)
 Luby (2 086)
 Jistebnice (2 077)
 Мікулашовиці (2 076)
 Horní Jelení (2 070)
 Nový Knín (2 069)
 Proseč (2 068)
 Hranice (2 057)
 Zásmuky (2 054)
 Hroznětín (2 053)
 Hrochův Týnec (2 051)
 Hrob (2 015)
 Горні Плана (1 993)
 Velký Šenov (1 979)
 Рокитниці-в-Орлицьких-Горах (1 971)
 Štíty (1 967)
 Svoboda nad Úpou (1 937)
 Kouřim (1 919)
 Жандов (1 917)
 Smečno (1 914)
 Lučany nad Nisou (1 911)
 Бохов (1 908)
 Skalná (1 905)
 Plesná (1 904)
 Libáň (1 900)
 Němčice nad Hanou (1 898)
 Třebenice (1 892)
 Vroutek (1 833)
 Horní Cerekev (1 786)
 Hostomice (1 783)
 Lomnice nad Lužnicí (1 780)
 Radnice (1 775)
 Hoštka (1 751)
 Černovice (1 750)
 Ronov nad Doubravou (1 746)
 Seč (1 738)
 Hrotovice (1 737)
 Bělá nad Radbuzou (1 731)
 Staré Město (1 709)
 Vlachovo Březí (1 703)
 Дуба (Чехія) (1 678)
 Nasavrky (1 674)
 Dolní Poustevna (1 650)
 Všeruby (1 648)
 Švihov (1 644)
 Olešnice (1 640)
 Březová nad Svitavou (1 636)
 Jesenice (1 635)
 Plánice (1 631)
 Баворов (1 621)
 Rožďalovice (1 619)
 Kladruby (1 610)
 Oloví (1 597)
 Mirovice (1 595)
 Teplice nad Metují (1 580)
 Jablonec nad Jizerou (1 576)
 Železná Ruda (1 573)
 Poběžovice (1 512)
 Mýto (1 511)
 Пршимда (1 486)
 Kožlany (1 484)
 Bystré (1 480)
 Strmilov (1 445)
 Mšeno (1 416)
 Husinec (1 412)
 Лазнє Кинжварт (1 410)
 Trhový Štěpánov (1 390)
 Кашперське Гори (1 375)
 Svratka (1 362)
 Strážov (1 357)
 Хршібска (1 323)
 Železnice (1 315)
 Habry (1 313)
 Ровенско-під-Троскамі (1 309)
 Гаррахов (1 301)
 Kasejovice (1 300)
 Brandýs nad Orlicí (1 295)
 Vysoké nad Jizerou (1 291)
 Sedlice (1 261)
 Hostouň (1 226)
 Mirotice (1 222)
 Pilníkov (1 209)
 Vidnava (1 198)
 Osečná (1 179)
 Potštát (1 170)
 Verneřice (1 162)
 Nalžovské Hory (1 161)
 Žulová (1 155)
 Jevišovice (1 146)
 Úsov (1 139)
 Černošín (1 133)
 Manětín (1 128)
 Měčín (1 114)
 Krásná Hora nad Vltavou (1 091)
 Liběchov (1 084)
 Červená Řečice (1 009)
 Blšany (991)
 Špindlerův Mlýn (979)
 Bělčice (974)
 Bezdružice (940)
 Miletín (933)
 Hartmanice (929)
 Bečov nad Teplou (918)
 Stráž nad Nežárkou (870)
 Абертами (866)
 Vysoké Veselí (853)
 Miličín (843)
 Deštná (739)
 Krásno (689)
 Janské Lázně (655)
 Stárkov (645)
 Lipnice nad Sázavou (641)
 Pec pod Sněžkou (599)
 Chyše (588)
 Mašťov (556)
 Ledvice (531)
 Rabí (480)
 Úterý (466)
 Hora Svaté Kateřiny (439)
 Andělská Hora (395)
 Krásné Údolí (389)
 Rožmberk nad Vltavou (373)
 Горні Блатна (361)
 Výsluní (276)
 Janov (271)
 Rejštejn (239)
 Божи Дар (Чехія) (227)
 Loučná pod Klínovcem (135)
 Přebuz (77)

Містечка

Населення більше ніж 1 тисяча осіб 

 Nehvizdy (3 833)
 Luka nad Jihlavou (3 039)
 Křemže (2 918)
 Jedovnice (2 805)
 Suchdol nad Odrou (2 668)
 Moravská Nová Ves (2 564)
 Nový Hrozenkov (2 509)
 Ledenice (2 467)
 Komárov (2 418)
 Buchlovice (2 387)
 Batelov (2 350)
 Velké Poříčí (2 338)
 Všetaty (2 327)
 Peruc (2 308)
 Jince (2 297)
 Pozořice (2 286)
 Mladé Buky (2 274)
 Zlonice (2 255)
 Náměšť na Hané (2 161)
 Černá Hora (2 139)
 Štěchovice (2 116)
 Lhenice (2 097)
 Шкворец (2 036)
 Drásov (2 029)
 Okříšky (2 010)
 Polešovice (2 009)
 Měřín (1 983)
 Kamenice (1 967)
 Štoky (1 950)
 Červené Pečky (1 947)
 Plaňany (1 911)
 Chlum u Třeboně (1 885)
 Lysice (1 877)
 Brodek u Přerova (1 876)
 Křižanov (1 846)
 Chodová Planá (1 841)
 Drnholec (1 834)
 Malšice (1 827)
 Cerhenice (1 808)
 Svitávka (1 803)
 Davle (1 765)
 Velké Němčice (1 759)
 Doudleby nad Orlicí (1 747)
 Divišov (1 739)
 Hustopeče nad Bečvou (1 729)
 Častolovice (1 707)
 Kralice na Hané (1 681)
 Stařeč (1 679)
 Dolní Bukovsko (1 674)
 Svatava (1 617)
 Dub nad Moravou (1 604)
 Коуниці (1 598)
 Krucemburk (1 583)
 Brodek u Prostějova (1 488)
 Nezamyslice (1 485)
 Dřevohostice (1 479)
 Želetava (1 476)
 Lomnice (1 460)
 Lázně Toušeň (1 439)
 Kolinec (1 437)
 Čechtice (1 412)
 Březová (1 386)
 Chotětov (1 380)
 Sepekov (1 378)
 Ševětín (1 373)
 Doubravice nad Svitavou (1 372)
 Loučeň (1 369)
 Dolní Čermná (1 356)
 Nové Veselí (1 352)
 Mohelno (1 349)
 Nosislav (1 349)
 Velký Újezd (1 348)
 Katovice (1 330)
 Klenčí pod Čerchovem (1 326)
 Bernartice (1 323)
 Radomyšl (1 317)
 Křinec (1 311)
 Frymburk (1 304)
 Pecka (1 292)
 Nedvědice (1 289)
 Brozany nad Ohří (1 287)
 Senomaty (1 265)
 Dolní Cerekev (1 265)
 Strunkovice nad Blanicí (1 264)
 Pozlovice (1 250)
 Stráž (1 240)
 Chroustovice (1 232)
 Liteň (1 207)
 Холтиці (1 198)
 Blížkovice (1 198)
 Hostomice (1 189)
 Budišov (1 186)
 Bohdalov (1 169)
 Vladislav (1 167)
 Netvořice (1 163)
 Cerhovice (1 163)
 Radiměř (1 151)
 Jimramov (1 141)
 Nová Cerekev (1 138)
 Olbramovice (1 120)
 Suchdol (1 110)
 Ostrov u Macochy (1 104)
 Šatov (1 101)
 Stonařov (1 096)
 Brodce (1 089)
 Deblín (1 087)
 Česká Bělá (1 083)
 Načeradec (1 073)
 Višňové (1 067)
 Machov (1 058)
 Cítoliby (1 057)
 Březno (1 045)
 Pavlíkov (1 045)
 Protivanov (1 030)
 Švábenice (1 026)
 Kněževes (1 012)
 Malešov (1 010)
 Vrchotovy Janovice (1 006)
 Koloveč (1 003)

Населення менше 1 тисячи осіб 

 Nový Rychnov (996)
 Měcholupy (982)
 Kovářská (978)
 Havlíčkova Borová (976)
 Lukavec (969)
 Bezno (967)
 Ostrov nad Oslavou (965)
 Vilémov (964)
 Trhová Kamenice (956)
 Libštát (952)
 Sloup (946)
 Knínice (937)
 Litultovice (934)
 Radostín nad Oslavou (926)
 Kunvald (917)
 Čestice (916)
 Nové Dvory (914)
 Boleradice (903)
 Bobrová (901)
 Mšec (897)
 Spálov (895)
 Osvětimany (892)
 Zásada (890)
 Brankovice (884)
 Hořice na Šumavě (880)
 Zápy (876)
 Mrákotín (875)
 Prosiměřice (866)
 Medlov (860)
 Libice nad Doubravou (857)
 Nový Hrádek (853)
 Žinkovy (846)
 Karlštejn (844)
 Rokytnice nad Rokytnou (838)
 Strážek (838)
 Nová Říše (830)
 Žehušice (827)
 Štěkeň (822)
 Křtiny (818)
 Doubravník (815)
 Високий Хлумець (807)
 Besednice (805)
 Ostrovačice (790)
 Všeruby (779)
 Opatov (773)
 Vojnův Městec (771)
 Kácov (770)
 Vraný (758)
 Chudenice (752)
 Vranov nad Dyjí (750)
 Maršovice (749)
 Sněžné (729)
 Slabce (709)
 Štěpánov nad Svratkou (705)
 Vémyslice (705)
 Borotín (696)
 Troskotovice (696)
 Dešenice (694)
 Úsobí (694)
 Křivoklát (693)
 Černý Důl (683)
 Přídolí (675)
 Oleksovice (661)
 Louňovice pod Blaníkem (658)
 Bojanov (644)
 Mikulovice (637)
 Větrný Jeníkov (627)
 Božejov (623)
 Stará Říše (622)
 Slavětín (614)
 České Heřmanice (607)
 Štítary (599)
 Bílé Podolí (596)
 Stádlec (587)
 Choustníkovo Hradiště (577)
 Hvězdlice (563)
 Dalešice (560)
 Včelákov (554)
 Ročov (553)
 Mlázovice (548)
 Neustupov (543)
 Ратай-над-Сазавою (538)
 Holany (536)
 Mladkov (532)
 Olbramkostel (521)
 Zdislavice (518)
 Drahany (508)
 Uhelná Příbram (500)
 Čachrov (498)
 Litenčice (478)
 Podhradí (471)
 Тіштін (458)
 Staré Město pod Landštejnem (456)
 Křivsoudov (439)
 Panenský Týnec (439)
 Nepomyšl (421)
 Strážný (391)
 Dub (385)
 Běhařovice (377)
 Heraltice (362)
 Svojanov (359)
 Sovínky (323)
 Žernov (283)
 Vratěnín (280)
 Žumberk (272)
 Zdislava (270)
 Liblín (258)
 Lukov (257)
 Velký Vřešťov (240)
 Zvíkovec (215)
 Český Šternberk (163)
 Levín (143)

Примітки 

Чехія
 
Списки:Чехія